Тамаз Цецхладзе (; ) — грузинский футболист, полузащитник.

Карьера 
Футбольную карьеру начал в 2016 году в составе клуба «Гардабани». В 2017 году подписал контракт с клубом «Сабаил».

В 2019 году стал игроком грузинского клуба «Торпедо» Кутаиси, за который провёл 12 матчей. В начале 2020 года перешёл в казахстанский клуб «Кызыл-Жар СК».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сабаил»
Игроки ФК «Торпедо» Кутаиси